Bij Chlumec u Chabařovic (Duitse naam Kulm) hebben meerdere veldslagen plaatsgevonden:
 Slag bij Kulm (1040)
 Slag bij Kulm (1126)
 Slag bij Kulm (1813)